Иуна — многозначный термин.

Имя:
 Иуна Бретонская (VI век) — святая

Топоним:
 Иуна — город в Кавказской Албании
 Иуна — муниципалитет в Бразилии